Klagenfurt am Wörthersee (do 2008 Klagenfurt) – miasto statutarne w kraju związkowym Karyntia
 Klagenfurt Hauptbahnhof – stacja kolejowa w Klagenfurt am Wörthersee
 Klagenfurt-Land – powiat w kraju związkowym Karyntia
 Port lotniczy Klagenfurt – port lotniczy LOWK, KLU
 SK Austria Klagenfurt – kluby piłkarskie
 Sparkasse Klagenfurt – austriacki klub piłki siatkowej
 VBK Klagenfurt – austriacki klub siatkarski
 (19914) Klagenfurt – planetoida